Coccogloeum är ett släkte av svampar. Coccogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coccogloeum